Хельман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хельман, Ангелика (род. 1954) — немецкая (ГДР) спортивная гимнастка.
 Хельман, Хуан (1930—2014) — аргентинский поэт и журналист, лауреат многочисленных премий.